Buick Enclave — полноразмерный кроссовер, выпускающийся General Motors («люксовым» подразделением Buick) с 2007 года. Впервые был представлен в 2006 году на Североамериканском международном автосалоне в Детройте как концепт-кар, однако элементы дизайна, использующиеся в автомобиле, также встречались на прототипе Buick Centieme, показанном на том же мотор-шоу в 2003 году. Готовая версия автомобиля 2008 модельного года была представлена в декабре 2006 на Автосалоне в Лос-Анджелесе. Начальная цена на него была объявлена в 32790 $.

Enclave, как и GMC Acadia, Chevrolet Traverse и Saturn Outlook, основан на платформе GM Lambda, причем концепт автомобиля, показанный в Детройте, был первым основанным на ней. Все 4 автомобиля собираются на заводе недалеко от Лансинг, Мичиган. В модельном ряду автомобиль заменил среднеразмерный внедорожник Buick Rainier, среднеразмерный кроссовер Buick Rendezvous и минивэн Buick Terraza, став сплетением всех трёх классов.

Автомобиль, кроме продаж в США и Канаде, продаётся также в Китае (с 2008 года) и в Мексике (продажи «Бьюиков» возобновились в 2010 году).

Особенности и характеристики 

Enclave имеет 7 посадочных мест, причём средний ряд разделён, а задний вмещает 3 пассажира. Тем не менее, можно заказать автомобиль в 8-местной конфигурации с общим диваном среднего ряда. Также предлагаются как передне-, так и полноприводная версии автомобиля, последняя передаёт крутящий момент на задние колёса только при пробуксовке передних, причём может отдавать до 100 %, если необходимость в этом заметит бортовой компьютер.

Двигатели Enclave имеет те же, что и его соплатформенники. Он оборудуется 3,6-литровыми V6 мощностью 275 или 286 лошадиных сил из серии GM High Feature, мощь которых передаётся через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Для 2012 модельного года мощность последнего была увеличена до 288 л. с. и 370 Н·м.

В США Enclave часто хвалят за огромное кузовное пространство при относительно хорошей динамике (четверть мили автомобиль проходит за 16,5 секунд на скорости 135,5 км/ч) по сравнению с другими автомобилями, имеющими несущий кузов с интегрированной рамой. Также у него отмечают хорошее качество интерьера, тихую работу двигателя и плавный ход, однако ругают за плохую обзорность, не очень хорошие тормоза (со 100 км/ч до 0 автомобиль останавливается за 37,8 метров) и большую массу.

В стандартной комплектации CX автомобиль имеет 18-дюймовые колёса (в 2011 модельном году стандартом стали 19 дюймов), 6 подушек безопасности, электронный контроль устойчивости ESP, систему от опрокидывания StabiliTrak, «Трэкшн»-контроль и прочие стандартные атрибуты типичного современного автомобиля. Из премиальных функций — 8-диапазонная электронная регулировка сиденья водителя, вставки под дерево, мягкий пластик, 3-зонный климат-контроль, однако обивка сидений — тканная, двигатель запускается с ключа и нет обогрева руля. В более дорогих версиях CXL и CXL-2 есть электропривод багажной двери, сиденья с обивкой из натуральной кожи, аудиосистема Bose с 10 динамиками, люк на крыше и т. д. Также Enclave первый автомобиль, имеющий центральную подушку безопасности, расположенную между передними сиденьями.

 Размерность колёс — P255/65 R18 ALS, P255/60 R19 ALS
 Размерность дисков — 7,5Jx18, 8Jx18
 Передняя подвеска — независимая, типа MacPherson, винтовые пружины, стабилизирующая штанга и стабилизатор поперечной устойчивости
 Задняя подвеска — независимая, на двойных поперечных рычагах, винтовые пружины, , стабилизирующая штанга и стабилизатор поперечной устойчивости
 Рулевое управление — реечное с усилителем переменной производительности (кол-во поворотов — 2,89)
 Радиус разворота — 6,2
 Передние тормоза — дисковые, вентилируемые (размер — 325 мм)
 Задние тормоза — дисковые, вентилируемые (размер — 330 мм) с сервоусилителем и ABS.

Безопасность и отзывы 

Американский институт дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) выдал наивысшую оценку (G, Good) автомобилю по всем критериям безопасности, из-за чего кроссовер вошёл в список самых безопасных автомобилей на американском рынке.

NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration , Национальное управление безопасностью движения на трассах) также оценили высоко безопасность автомобиля:
 Общая оценка: 

 Передний удар (водитель): 

 Передний удар (пассажир): 

 Боковой удар (водитель): 

 Боковой удар (пассажир): 

 Опрокидывание:  (шанс — 16,9 %)

В 2010 году General Motors провели большой отзыв 1,5 миллиона автомобилей, в том числе и Enclave, из-за дефекта системы подогрева жидкости в бачке омывателя, который может привести к пожару.

Награды 

 В 2007 году автомобиль был назван лучшим кроссовером по версии журнала Playboy.
 В 2007 году автомобиль был претендован на звание «Автомобиля года» в США и вышел в финал.
 В 2007 году автомобиль был назван журналом Forbes одним из лучших для всей семьи для города.
 В 2008 году Ассоциация Автомобильных Журналистов Канады (AJAC) назвала Enclave лучшим новым кроссовером с ценой более 60000 долларов.
 В 2009—2010 годах журнал Consumer Reports отозвался об автомобиле как о «рекомендуемом к покупке».

Обновление 2013 модельного года 

GM объявили об обновлении кроссовера 3 апреля 2012 года, за день до начала Автосалона в Нью-Йорке. Модель 2013 м.г. получила обновлённый экстерьер, включая новую хромированную решётку радиатора, капот, передний бампер, ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни и задние фонари. Из изменений интерьера — новая приборная панель, дисплей IntelliLink, более мягкие материалы отделки и штатная навигация. Также была пересмотрена подвеска. С точки зрения безопасности, Buick Enclave 2015-2016 может похвастать наличием центральной подушки между креслами, которую уже получил Ford Explorer Sport..

Продажи в США

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на официальном сайте Buick

Enclave
Полноразмерные кроссоверы